В 1810 году в истории железнодорожного транспорта произошли следующие события.

События

Май
 24 мая – железная дорога Монмута, утверждённая Актами парламента в Соединённом Королевстве от Дин до Монмут, вместе с взимания платы с пассажиров.

Неизвестная дата 
 Открывается железная дорога Leiper, соединяющая Крам-Крик с Ридли-Крик, штат Пенсильвания.

Персоны

Январь 
 3 января – Генрри Теймс, президент Atchison, Topeka and Santa Fe Railway рук. 1869–1870 (умер. 1870).

Апрель
 15 апреля – Уитмелл П. Тунсталл, первый президент Железной дороги Ричмонд и Данвилл (умер 1854).
 17 апреля – Айзек Дриппс, инженер-механик железной дороги Кэмдена и Эмбоя, который собрал Джон Булл (умер 1892).

Июнь
 12 июня – Дэвид Леви Юли, Флорида руководитель железной дороги (ум. 1886).

Июль 
 27 июля – родился Н.Н. Генвилл, директор Центральная железная дорога Иллинойса 1862-1871, президент компании Канзас-Сити, Форт-Скотт и Железная дорога залива, президент Канзас-Сити, Лоуренс и Южная железная дорога, (evth 1902).

Сентябрь 
 19 сентября – Томас Никерсон, президент Atchison, Topeka and Santa Fe Railway рук. 1874–1880.

Неизвестная дата
 Джозеф Харрисон-младший, партнёр американской производственной фирмы Eastwick and Harrison (умер 1874).
 Уильям С. Хадсон, руководитель американской  фирмы Rogers, Ketchum and Grosvenor (умер 1881).

Примечания 

1810